Анн-Бритт Лейман (после замужества — Ольссон, ; 10 июня 1922, Стенунгсунд — 5 января 2013, Hisings Kärra) — шведская легкоатлетка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) по прыжкам в длину.

Биография 

Выиграла 15 национальных чемпионатов в спринте (1941—1949) на дистанциях: 80 м (1941), 100 м (1942—1944 и 1946—1949) и 200 м (1942—1947 и 1949). Также завоевала три серебряных и три бронзовых медали чемпионатов Швеции. В 1946 г. на чемпионате Европы по легкой атлетике в Осло заняла четвёртое место на дистанции 100 м, шестое — на 200-метровке и была пятой в составе сборной Швеции в эстафете 4 × 100 м. Установила несколько шведских национальных рекордов на 100-метровке, начиная с 12,3 в 1942 г. и пробежав за 12,0 в 1948 г.

На летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) завоевала бронзу в соревнованиях по прыжкам в длину.

Ссылки 

http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/le/ann-britt-leyman-1.html 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года
Прыгуны в длину Швеции
Бегуны на короткие дистанции Швеции